Naselja u BiH:
 Vrtoče (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Vrtoče (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Vrtoče (Milići, BiH), naselje u općini Milići